

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Sienna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie 
 Sienna – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem 
 Sienna – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa

Inne 
 Sienna – amerykańska wrestlerka

Zobacz też 
 ulica Sienna w Warszawie
 ulica Sienna w Krakowie
 Sienna Center
 Sienna Miller
 Siena